Hokejový turnaj v rámci Asijských zimních her 1999 se konal od 30. ledna do 6. února 1999 na stadioně v Kangnungu v provincii Kangwon v Jižní  Koreji. Turnaje mužů se zúčastnilo šest týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po třech, kde se hrálo každý s každým. První dva týmy z obou skupiny postoupily do finálové skupiny, kam se započetly zápasy z obou základních skupin. Třetí týmy z obou skupin sehrály o zápas o páté místo. Vítězství si připsali hráči Kazachstánu před hráči Japonska, Číny a Jižní  Koreje. V ženách se účastnily čtyři týmy, hrály v jedné skupině každý s každým a rozdělily si medaile v pořadí Čína, Japonsko a Kazachstán.

Výsledky a tabulky

Muži

Základní skupiny

Finálová skupina a zápasy o umístění

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
Výsledky
Kuvajt nemohl zastavit gólový příděl
Kazachstán vyhrál zlato
Čína získala nejvíce medailí

Asijské zimní hry 1999
Lední hokej na asijských zimních hrách
Lední hokej v roce 1999
Lední hokej v Jižní Koreji
Sport v Kangnungu